Résultats détaillés de l’édition 1968 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .

Faits marquants

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1968 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1968
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968
Tennis en septembre 1968